Coloradensi – abitanti di Colorado (Rio Grande do Sul)
Coloradensi – abitanti di Colorado do Oeste